Богда́н-Ива́н Влади́мирович Городи́ский (; ) — украинский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступает за сборную Украины по лёгкой атлетике с 2011 года, победитель и призёр первенств национального значения, участник ряда крупных международных стартов, действующий рекордсмен страны в полумарафоне. Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Богдан-Иван Городиский родился 18 мая 1994 года.

Занимался лёгкой атлетикой во Львове, проходил подготовку под руководством тренеров Тамары Химион и Михаила Сташкива. Впоследствии был подопечным Игоря Петровича Сташко и представлял Киев.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2011 года, когда вошёл в состав украинской национальной сборной и в беге на 3000 метров выступил на юношеском мировом первенстве в Лилле.

В 2013 году бежал 1500 метров на юниорском европейском первенстве в Риети, занял 21-е место в юниорской категории на чемпионате Европы по кроссу в Белграде.

На кроссовом чемпионате Европы 2015 года в Йере в молодёжной категории финишировал на 46-й позиции.

В 2016 году на чемпионате Европы по кроссу в Кья стал среди молодёжи 27-м.

На кроссовом чемпионате Европы 2018 года в Тилбурге занял 74-е место среди взрослых спортсменов.

В 2019 году в беге на 10 000 метров одержал победу на чемпионате Украины в Мелитополе, в той же дисциплине показал 12-й результат на Кубке Европы в Лондоне. Помимо этого, с результатом 2:10:52 выиграл Белоцерковский марафон и тем самым стал чемпионом страны в марафонской дисциплине, занял 27-е место на чемпионате Европы по кроссу в Лиссабоне.

В 2020 году стал чемпионом Украины в беге на 10 000 метров и в полумарафоне, закрыл двадцатку сильнейших на чемпионате мира по полумарафону в Гдыне, установив при этом национальный рекорд Украины — 1:00:40.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Украины
Бегуны по пересечённой местности Украины
Марафонцы Украины
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Мастера спорта Украины международного класса
Спортсмены Киева
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года